Кубок Англии по футболу 2007/08 — 127-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Кубка вызова Футбольной ассоциации, также известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём была заявлена 731 команда, что являлось рекордом для этого состязания.

Кульминацией соревнования стал финал, который состоялся на стадионе «Уэмбли» 17 мая 2008 года. В финальном матче «Портсмут» одержал победу над «Кардифф Сити» со счётом 1:0, единственный мяч забил Нванкво Кану.

Согласно регламенту, победитель Кубка Англии 2007/08 квалифицировался в четвёртый отборочный раунд Лиги Европы УЕФА.

Календарь

Квалификационные раунды 
Все клубы, допущенные к участию в турнире, но не входящие в Премьер-лигу или Футбольную лигу, принимали участие в квалификационных раундах.

Первый раунд 
В этом раунде приняли участие все 24 клуба из Первой Футбольной лиги и 24 клуба из Второй Футбольной лиги, а также победители предыдущего квалификационного раунда. Матчи прошли 10 — 11 ноября 2007 года.

Второй раунд 
 Жеребьевка прошла 11 ноября 2007 года.
 Матчи запланированы на 1 декабря.

Третий раунд 
Согласно регламенту соревнования в этом раунде Кубка в игру вступают команды из Чемпионшипа и Премьер-Лиги. Жеребьёвка третьего раунда была проведена 2 декабря 2007 года Кевином Бетти и Самуэлем Нельсоном под руководством сэра Тревора Брукинга. Матчи были сыграны 5 января 2008 года.

Команды «Хавант энд Уотерлувилл» и «Чейзтаун» впервые в своей истории добрались до третьего раунда Кубка, но дальше прошёл только «Хавант энд Уотерлувилл», выигравший в переигровке у «Суонси Сити». Из дальнейшего участия в Кубке выбыли сразу 9 клубов, представлявших английскую Премьер-Лигу: «Болтон Уондерерс», «Блэкберн Роверс», «Астон Вилла», «Рединг», «Фулхэм», «Бирмингем Сити», «Сандерленд», «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед». «Блэкберн Роверс» проиграл клубу «Ковентри Сити» из Чемпионшипа с разгромным счётом 1:4, «Фулхэм» не прошёл Бристоль Роверс, «Бирмингем Сити» не справился с командой Лиги 1 (третьего по силе дивизиона Англии) «Хаддерсфилд Таун», «Эвертон» неожиданно проиграл клубу «Олдем Атлетик». В 12 встречах из 32 для определения победителей понадобилась переигровка.

Четвёртый раунд 
Жеребьёвка четвёртого раунда проходила 7 января 2008 года. Проводили жеребьёвку Алан Корк и Джон Олдридж под руководством сэра Тревора Брукинга. Матчи были сыграны 26 января 2008 года. Впервые с 1957 года для определения команд, прошедших в следующий раунд, не потребовалось переигровок.

Клуб «Хавант энд Уотерлувилл» впервые в своей истории добрался до четвёртого раунда Кубка, но в игре с «Ливерпулем» на «Энфилде» проиграл со счётом 2:5. После вылета этой команды осталось только два клуба, представляющих Первую Футбольную лигу (третий по силе дивизион страны): «Бристоль Роверс» и «Хаддерсфилд Таун» .

Из остальных разультатов можно отметить домашнюю победу «Арсенала» над «Ньюкаслом» со счётом 3:0 и поражение «Манчестер Сити» в матче против «Шеффилд Юнайтед».

Пятый раунд 
Жеребьёвка пятого раунда проходила 28 января 2008 года. Проводили жеребьёвку сэр Тревор Брукинг, Джимми Кейс и Рэй Уилкинс. Матчи проводились 16 февраля 2008 года.

Среди всех встреч можно отметить крупное поражение «Арсенала» от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4, а также вылет из соревнования «Ливерпуля», который проиграл клубу «Барнсли» из Чемпионшипа. Для определения победителя в матче «Мидлсбро» — «Шеффилд Юнайтед» потребовалась переигровка, в которой «Мидлсбро» победил с минимальным счётом.

Шестой раунд 
Жеребьёвка шестого раунда была проведена 18 февраля 2008 года Джеффом Томасом и Марком Брайтом под руководством сэра Тревора Брукинга.

После шестого раунда кубка Англии число клубов, представляющих Премьер-Лигу, сократилось с 4 до 1. «Манчестер Юнайтед» был обыгран «Портсмутом» со счётом 0:1. «Челси» потерпел поражение в матче с «Барнсли», «Кардифф Сити» выиграл у Миддлсбро. В матче между командами Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион» разгромил «Бристоль Роверс» со счётом 5:1. Матчи шестого раунда проводились 8 и 9 марта 2008 года.

Полуфиналы 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 10 марта 2008 года. Оба полуфинала были сыграны на стадионе «Уэмбли» 5 и 6 апреля. В жеребьёвке участвовал только один клуб из Премьер-лиги, что произошло впервые с 1908 года.

Финал 

В финале Кубка Англии встретились «Портсмут» и «Кардифф Сити». Матч состоялся 17 мая 2008 года на стадионе Уэмбли. В этой игре «Портмут» одержал победу со счётом 1:0, выиграв первый значительный трофей за последние 58 лет.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии на сайте TheFA.com

2007
Футбол в Англии в сезоне 2007/2008